Лев Парфёнов: Парфёнов, Лев Александрович (1929—2004) — советский и российский киновед, директор Всесоюзного бюро пропаганды советского киноискусства (1959—1965).
 Парфёнов, Лев Иванович (1927—1982) — советский писатель, поэт, редактор.